Plaats in Indonesië
 Jaten (Jaten), een plaats in het regentschap Karanganyar van de provincie Midden-Java
 Jaten (Juwiring), een plaats in het regentschap Klaten van de provincie Midden-Java
 Jaten (Klego), een plaats in het regentschap Boyolali van de provincie Midden-Java
 Jaten (Selogiri), een plaats in het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java
 Jaten (Wonodadi), een plaats in het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java